L'RS-26 Rubezh (in cirillico: РС-26 Рубеж, nome in codice NATO: SS-X-31 Sickle D) è un missile balistico intercontinentale a lungo raggio, lanciato da piattaforma mobile, di fabbricazione russa, progettato dal MITT di Mosca negli anni duemila/duemiladieci ed attualmente (2021) ancora in fase di sviluppo.

Dotato di testate MIRV o MaRV, il missile è basato sul RS-24 Yars di cui costituisce una versione più compatta. Con una gittata di circa 6.000 km, rientra de jure nella categoria degli ICBM a lungo raggio, nonostante sia de facto assimilabile a quei missili balistici a medio raggio banditi dal Trattato INF.

Operativo già nel 2016 secondo le prime stime, nel 2018 ne è stato congelato lo sviluppo almeno fino al 2027.

Sviluppo 
Dopo un fallimento iniziale nel 2011, è stato lanciato per la prima volta con successo dal Cosmodromo di Plesetsk il 26 maggio 2012, raggiungendo il suo obiettivo nel poligono di Kura a 5.800 km di distanza, pochi minuti dopo. Ulteriori test sono stati eseguiti con successo da Kapustin Yar a Sary Shagan il 24 ottobre 2012 ed il 6 giugno 2013.

Note 

Missili balistici intercontinentali russi